Ягоди́нский — фамилия. Известные носители:

 Ягодинский, Виктор Николаевич (1928—2017) — советский и российский учёный-эпидемиолог, разработчик космогенетической теории происхождения жизни и цикличности в биосфере.
 Ягодинский, Виталий (род. 1992) — латвийский футболист.
 Ягодинский, Иван Иванович (1869 — ?) — русский философ-логик.
 Ягодынский, Павел Николаевич (1853—после 1917) — русский общественный деятель и политик, член IV Государственной думы от Пензенской губернии.
 Ягодинский, Павел Семёнович (1879—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.